Shameless (sèrie de televisió de 2004), sèrie britànica de Channel 4
 Shameless (sèrie de televisió de 2011), sèrie estatunidenca de Showtime, basada en la briàtanica
 Shameless (àlbum), àlbum d'estudi del 2001 de Therapy?